Эстела Родригес (; ) — кубинская дзюдоистка, выступавшая в тяжёлой весовой категории свыше 72 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр 1992 и 1996 годов.

Биография 
Принимала участие в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 72 кг, проиграв в финале китайской дзюдоистке Чжуан Сяоянь.

В 1996 году на летних Олимпийских играх в Атланте вновь завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 72 кг, проиграв в финале китайской дзюдоистке Сунь Фумин.

Скончалась 10 апреля 2022 года от сердечного приступа.

Выступления на Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 
 
 База данных Олимпийских игр
 Профайл на сайте alljudo.net

Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы Кубы по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года